Sven Vanthourenhout (né en 1981), coureur cycliste belge.
 Dieter Vanthourenhout (né en 1985), coureur cycliste belge.
 Michael Vanthourenhout (né en 1993), coureur cycliste belge.